Инге II:
 Инге II (1185—1217) — король Норвегии (1204—1217), сын Борда Гуттормссона и Сесилии Сигурдсдоттер, племянник Сверрира Сигурдссона.
 Инге II Младший — король Швеции (1110—1125), младший сын Хальстена.